Europe Écologie-Les Verts
 Evolved Expendable Launch Vehicle